Alessandro Achillini (1463-1512) – anatomista e filosofo italiano
 Claudio Achillini (1574-1640) – giurista e scrittore italiano
 Giovanni Filoteo Achillini (1466-1538) – poeta, letterato e umanista italiano